«Мсти́тели» () — американский супергеройский фильм режиссёра Джосса Уидона, основанный на одноимённых комиксах издательства Marvel Comics. Картина является шестой по счёту в кинематографической вселенной Marvel, и последней в первой фазе. Кинопрокат осуществляла компания Walt Disney Pictures, а в качестве актёров были привлечены исполнители ролей соответствующих персонажей в предыдущих фильмах киновселенной: Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон и другие. Сыгравший Брюса Баннера (Халка) Марк Руффало, в отличие от своих коллег, исполнял роль своего персонажа впервые. По сюжету Ник Фьюри, глава организации Щ.И.Т., объединяет супергероев Железного человека, Халка, Тора, Капитана Америку, Чёрную вдову и Соколиного глаза для спасения мира от его захвата богом Локи. 

Мировая премьера картины состоялась 11 апреля 2012 года в голливудском кинотеатре «Эль-Капитан», а широкий прокат начался 25 апреля 2012 года. Фильм вышел как в 2D, так и в 3D формате. В США «Мстители» стартовали 4 мая и за первые три дня проката заработали 207,4 млн долларов, установив рекорд по сборам за дебютный выходной. В общей сложности кинолента собрала более $ 1,5 млрд и занимает седьмое место в списке самых кассовых картин в истории. Фильм был удостоен многочисленных наград и номинаций, при этом большинство номинаций были отмечены как сам фильм, так и исполнение актерского состава (особенно Дауни, Йоханссон и Хемсворта) и визуальные эффекты фильма. «Мстители» собрали большое количество наград и номинаций, включая номинацию на «Оскар» за «Лучшие визуальные эффекты» и номинацию BAFTA за «Лучшие специальные визуальные эффекты». Фильм также был номинирован на три Critics’ Choice Movie Awards, тринадцать People’s Choice Awards (выиграв три), одиннадцать Teen Choice Awards (выиграв две), шесть премий «Сатурн» (выиграв четыре) и шесть VES Awards (выиграв две).

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Awards for The Avengers  at the Internet Movie Database
 

Мстители
Мстители (серия фильмов)
Мстители
Списки:Кинематографическая вселенная Marvel
Кинематографическая вселенная Marvel: Первая фаза